Суперкубок Хорватії з футболу 2005  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 липня 2005 року між чемпіоном Хорватії Хайдук (Спліт) та володарем кубка Хорватії Рієкою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Хорватії на rsssf 

2005
Хорватія
2005 у хорватському спорті